Det finns flera personer med namnet Albert Lilienberg
Albert Lilienberg (politiker) (1833-1921)
Albert Lilienberg (arkitekt)  (1879-1967)